

Toponymes 
Santana, contraction en espagnol et en portugais de « Santa Ana », qui signifie « sainte Anne » en français, désigne de nombreux lieux et a quelques autres significations.

Brésil

Municipalités  
 Santana, municipalité de l'État de l'Amapá ;
 Santana, municipalité de l'État de Bahia ;
 Feira de Santana, municipalité de l'État de Bahia ;
 Santana do Ipanema, municipalité de l'État de l'Alagoas ;
 Santana do Mundaú, municipalité de l'État de l'Alagoas ;
 Santana do Acaraú, municipalité de l'État du Ceará ;
 Santana do Cariri, municipalité de l'État du Ceará ;
 Santana do Maranhão, municipalité de l'État du Maranhão ;
 Santana da Vargem, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Santana de Cataguases, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Santana de Pirapama, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Santana do Deserto, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Santana do Garambéu, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Santana do Jacaré, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Santana do Manhuaçu, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Santana do Paraíso, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Santana do Riacho, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Santana dos Montes, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Santana do Araguaia, municipalité de l'État du Pará ;
 Santana de Mangueira, municipalité de l'État de la Paraíba ;
 Santana dos Garrotes, municipalité de l'État de la Paraíba ;
 Santana do Itararé, municipalité de l'État du Paraná ;
 Santana do Piauí, municipalité de l'État du Piauí ;
 Santana do Matos, municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;
 Santana do Seridó, municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;
 Santana da Boa Vista, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Santana do Livramento, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Santana da Ponte Pensa, municipalité de l'État de São Paulo ;
 Santana de Parnaíba, municipalité de l'État de São Paulo ;
 Santana do São Francisco, municipalité de l'État du Sergipe.

Autres toponymes  
 Subprefeitura de Santana, mairie d'arrondissement de la ville de São Paulo ;
 Santana, district de la ville de São Paulo ;
 Santana (Salvador), quartier de la ville de Salvador, dans l'État de Bahia ;
 Santana (Porto Alegre), quartier et morro de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul ;
 Santana, station de la ligne 1 - Bleue du métro de São Paulo ;
 L'ancienne capitainerie de Santana était l'une des quinze capitainerie héréditaire du Brésil colonial.

Colombie 
 Santana (Boyacá)

Espagne 
 « Santana », nom parfois donné au village de Santa Ana, rattaché à la municipalité d'Alcalá la Real, dans la province de Jaén et la communauté autonome d'Andalousie.

Portugal 

 Santana (Madère), ville et municipalité de la région autonome de Madère ;
 Santana (freguesia), une des paroisses civiles de la municipalité ci-dessus et lui ayant donné son nom ;
 Santana (Figueira da Foz), une des paroisses civiles de la municipalité de Figueira da Foz, dans le district de Coimbra ;
 Santana (Nisa), une des paroisses civiles de la municipalité de Nisa, dans le district de Portalegre ;
 Santana (Nordeste), une des paroisses civiles de la municipalité de Nordeste, dans la région autonome des Açores ;
 Santana (Portel), une des paroisses civiles de la municipalité de Portel, dans le district d'Évora.

Roumanie 
 Sântana, ville du județ d'Arad.

Sao Tomé-et-Principe 
 Santana, ville de Sao Tomé-et-Principe.

Personnalités 

 Andrea Santana (née en 1964), réalisatrice brésilienne ;
 Ava Santana (1983-), actrice américaine ;
 Bianca Santana (née en 1982), écrivaine brésilienne ;
 Cara Santana, actrice, productrice et scénariste américaine ;
 Carlos Santana (né en 1947), guitariste mexicano-américain,
 Carlos Santana (né en 1986), joueur de baseball dominicain ;
 Cremilda Santana (née en 1946), actrice brésilienne ;
 Crismery Santana (née en 1995), haltérophile dominicaine ;
 Edgar Santana (né en 1991), joueur de baseball ;
 Joaquim Santana (1936-1989), footballeur portugais ;
 Johan Santana (né en 1979), joueur de baseball vénézuélien ;
 Jonathan Santana (né en 1981), footballeur paraguayen ;
 Jorge Santana (1951-2020), guitariste mexicano-américain ;
  (1958-), clown et chanteur porto-ricain ;
 José Fernando Viana de Santana, dit Fernandão, (né en 1987), footballeur brésilien ;
 Luan Santana (né en 1991), chanteur brésilien ;
 Manuel Santana (1938-2021), joueur de tennis espagnol
 Mario Alberto Santana (né en 1981), footballeur argentin ;
 Merlin Santana (1976-2002), acteur américain ;
 Miguel Ángel Cuellar Santana (1937-2010), joueur de baseball cubain ;
 Nelson Santana (1955-1964), jeune brésilien mort à neuf ans, vénérable catholique ;
 Nino Konis Santana (1957-1998), militant pour l'indépendance du Timor oriental
 Olívia Santana (née en 1967), femme politique brésilienne ;
 Pedro Santana (1801-1864), militaire et homme politique dominicain ;
 Omar Santana, producteur et DJ américain de musiques électroniques, breakbeat, hardcore et gabber ;
 Pedro Santana Lopes (né en 1956), homme politique portugais ;
 Valdemar Santana (1929-1984), pratiquant brésilien de combat libre ;
 Willians Santana (1988-), footballeur brésilien ;
 Xavier Santana (né en 1994), coureur cycliste portoricain ;

Pseudonyme 
 Fredo Santana (1990-2018), rappeur américain.
 Menace Santana, rappeur français.
 Kaki Santana, rappeur français.

Automobile 
 Santana Motor, producteur de 4x4 espagnol ;
 Volkswagen Santana, berline tricorps de Volkswagen.

Divers 
 Santana est un cultivar de pommier domestique ;
 Santana, album du groupe éponyme (1969).

Voir aussi 
 Santa Ana

Patronyme hispanique